Vedaholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vedaholmen, Raseborg, Raseborg, 
 Vedaholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Takvedaholmen
Vedholmen

Robotskapade Finlandförgreningar